Gymnammodytes är ett släkte av fiskar. Gymnammodytes ingår i familjen tobisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tobisfiskar
Gymnammodytes